Прохорово — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Прохорово — деревня в Россонском районе Витебской области.

Болгария 
 Прохорово — село в общине Нова-Загора Сливенской области.

Россия 
 Прохорово — деревня в Вологодском районе Вологодской области.
 Прохорово — деревня в Егорьевском районе Московской области.
 Прохорово — деревня в Чеховском районе Московской области.
 Прохорово — деревня в Нелидовском районе Тверской области.
 Прохорово — село в Армизонском районе Тюменской области.
 Прохорово — деревня в Красногорском районе Удмуртии.
 Прохорово — деревня в Сосновском районе Челябинской области.

Украина 
 Прохорово — село в Ивановском районе Одесской области.